Râul Casele se poate referi la:

 Râul Casele, Sasca, curs de apă, afluent al râului Sasca, care este, la rândul său, afluentul râului Bistrița, afluentul Siretului.
 Râul Casele, Holod, curs de apă, afluent al râului Holod, care este la rândul său al 13-lea afluent de dreapta (din 18 afluenți de dreapta) al râului Crișul Negru.

Vezi și 
 Casele Micești, Cluj

 Pârâul Casele

Dezambiguizare râuri
Toponime românești